

Cinema
La dama bianca – film diretto da Mario Mattoli (1938)
La dama bianca (The Girl in White) – film diretto da John Sturges (1952)

Persone
Giulia Occhini – soprannominata "la dama bianca", amante del ciclista Fausto Coppi
Gwen Crellin – soprannominata "la dama bianca" del Tourist Trophy

Altro
La dama bianca (La dame blanche) – opera di François-Adrien Boieldieu (1825)
La Dama Bianca (The White Lady) – famoso dipinto rupestre in Namibia
La dama bianca (in francese La dame blanche) – nome in codice di una unità indipendente dell'esercito britannico composta da 904 militari e 180 civili, addetta ai servizi di intelligence sul territorio belga durante la prima guerra mondiale

Pagine correlate
Dama bianca